Сквирский комбинат хлебопродуктов — предприятие пищевой промышленности в городе Сквира Сквирского района Киевской области Украины.

История

1931—1991 
В 1923 году Сквира стала районным центром, что способствовало экономическому развитию селения. В 1924 году здесь были восстановлены две мельницы и начала работу электростанция.

В ходе индустриализации 1930-х годов в 1931 году здесь был создан районный хлебоприёмный пункт «Заготзерно» с двумя деревянными складами ёмкостью 500 тонн каждый (в дальнейшем, до начала Великой Отечественной войны ёмкость складов была увеличена до 17 000 тонн).

В ходе войны 14 июля 1941 года город был оккупирован немецкими войсками. В период оккупации здесь действовало советское подполье. При приближении к Сквире линии фронта подпольщики и партизаны атаковали немецко-полицейский гарнизон с тыла. 29 декабря 1943 года 240-я стрелковая дивизия РККА освободила город.

С начала 1944 года началось восстановление городского хозяйства, были построены новые зерносклады.  

В 1956 году была завершена реконструкция городской электростанции, что позволило начать механизацию зернохранилищ.

В соответствии с 12-м пятилетним планом развития народного хозяйства СССР (1986—1990 гг.) в 1986 году на КХП были введены в эксплуатацию новое оборудование для очистки и сушки зерна, автомобильные весы и подъездные пути. В 1987—1991 годы были построены рабочий элеватор, заготовительный элеватор, цех по переработке зерна гречихи и цех по производству гречневой муки для детского питания.

После 1991 
После провозглашения независимости Украины комбинат перешёл в ведение министерства сельского хозяйства и продовольствия Украины.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины внесла комбинат в перечень предприятий, приватизация которых запрещена в связи с их общегосударственным значением.

После создания в августе 1996 года государственной акционерной компании «Хлеб Украины» комбинат перешёл в ведение ГАК «Хлеб Украины». В дальнейшем, государственное предприятие было преобразовано в арендное предприятие.

В ноябре 1997 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации КХП в первом полугодии 1998 года.

В дальнейшем, КХП был реорганизован в открытое акционерное общество. 7 сентября 2006 года Фонд государственного имущества Украины продал на Киевской международной фондовой бирже 20,218% акций ОАО «Сквирский комбинат хлебопродуктов» за 1 242 221 гривен.

В дальнейшем, КХП был реорганизован в общество с ограниченной ответственностью.

В январе—феврале 2011 года Сквирский КХП одновременно и совместно с семью другими компаниями и предприятиями безосновательно повысил оптово-отпускные цены на гречневую крупу, что привело к общему экономически необоснованному повышению цен на гречневую крупу. В октябре 2011 года участники ценового сговора были оштрафованы Антимонопольным комитетом Украины на 590 тыс. гривен.

Деятельность 
В состав КХП входят мельница мощностью 50 тонн пшеничной муки в сутки; линии по производству круп и хлопьев из гречихи, гороха, ячменя и овса мощностью 2-3 тонны в час; комплекс по переработке зерна гречихи и изготовлению диетической гречневой муки для детского питания мощностью 230 и 34 тонн в сутки соответственно; полностью механизированная заготовительная база, состоящая из зерноскладского хозяйства на 74 тыс. тонн зерна, а также рабочего и заготовительного элеваторов ёмкостью 36 и 16 тыс. тонн зерна соответственно.

КХП производит пшеничную муку высшего и 1-го сорта; овсяные, гороховые и гречневые хлопья, гречневую крупу и гречневую муку.

Примечания

Ссылки 
 страница комбината в каталоге ведущих предприятий Украины

Предприятия Киевской области
Предприятия мукомольно-крупяной промышленности СССР
Предприятия пищевой промышленности Украины